

Sigle 
 Surround Quadraphonic – formato per quadrifonia
S.Q. Secondo Quantità usato principalmente nei menu di ristoranti

Codici 
 SQ – codice vettore IATA di Singapore Airlines
 sq – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua albanese